Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den MercedesCup 2018. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Hinzu kam ein Lucky Loser. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 9. und 10. Juni 2018 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 141 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Stuttgart